Onkamo ist der Name folgender Orte in Finnland:

 Onkamo, Dorf der Gemeinde Oulu
 Onkamo, Dorf der Gemeinde Salla
 Onkamo, Dorf der Gemeinde Tohmajärvi

Onkamo ist der Name folgender Seen in Finnland:
 Onkamo (Eno), See in der Gemeinde Eno
 Suuri-Onkamo und Pieni-Onkamo, Seen in der Gemeinde Rääkkylä
 Onkamojärvi, See in der Gemeinde Salla

Onkamo ist der Name folgender Flüsse in Finnland:
 Onkamojoki, Fluss in der Gemeinde Salla